La gare de l'aéroport de Berlin - Terminal 1-2 () est une gare ferroviaire des lignes  et . Elle est située à Schönefeld dans le Brandebourg en Allemagne. 

Mise en service en 2020, elle dessert l'aéroport Willy-Brandt de Berlin-Brandebourg.

Situation ferroviaire 

Elle est située à Schönefeld, dans le Brandebourg, sous les aérogares 1 et 2 de l'aéroport Willy-Brandt de Berlin-Brandebourg.

Histoire 
La construction de la gare commence en février 2007 et le tunnel qui lui donne accès est achevé le . Elle est prête à entrer en service pour le , date prévue de l'ouverture du nouvel aéroport mais celle-ci est reportée à plusieurs reprises. Elle est finalement ouverte au trafic le , cinq jours avant l'aéroport.

Service des voyageurs

Accueil

Desserte 
La gare se trouve sur les lignes 9 et 45 du S-Bahn de Berlin. 
Elle est également desservie par les lignes régionales suivantes : FEX, Berlin Hbf – Berlin Gesundbrunnen – Berlin Ostkreuz - Aéroport de Berlin Terminal 1-2 ; RE 7, Dessau – Bad Belzig – Michendorf – Berlin – Aéroport de Berlin Terminal 1-2 – Wünsdorf-Waldstadt ; RB 14, Nauen – Falkensee – Berlin – Aéroport de Berlin Terminal 1-2 ; et RB 22, Berlin – Potsdam – Golm – Saarmund – Aéroport de Berlin Terminal 1-2 - Königs Wusterhausen.

Intermodalité

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Aéroport Willy-Brandt de Berlin-Brandebourg
 Liste de gares d'aéroport

Liens externes 
 

Gare dans le Brandebourg
Gare mise en service en 2020
Ligne 45 du S-Bahn de Berlin
Ligne 9 du S-Bahn de Berlin
Berlin-Terminal 1-2
Zone C des transports en commun de Berlin-Brandebourg